Guldstoet är en årlig travtävling för treåriga ston som körs i början av juni på Axevalla travbana utanför Skara. Det är ett Grupp 2-lopp, det vill säga ett lopp av näst högsta internationella klass. Loppet har körts varje år sedan 1972, och har idag en prissumma på 350 000 kronor. Bland tidigare vinnare av loppet märks namn som Viola Silas, Lovely Godiva och Ina Scot.

Ursprungligen kördes loppet över en distans på 2100 meter (1972-1975), men körs idag över distansen 2140 m autostart. Loppet körs samma dag som Hertiginnan av Västergötland Kronprinsessan Victorias lopp.

Vinnare

Referenser

Noter

Externa länkar 
 World Class Trotting

Svenska travlopp
Sportevenemang i Sverige
Återkommande sportevenemang i juni
Återkommande sportevenemang med premiär 1972
Travlopp som körs på Axevalla travbana